Il singolare del torneo di tennis WTA Long Beach 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Rosie Casals 6-1, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Long Beach 1971